Кри́стен Энн Белл (; ) — американская актриса.

Ранние годы 
Кристен Белл родилась и выросла в городке Хантингтон-Вудс, пригороде Детройта (штат Мичиган). Она единственный ребёнок в семье Тома Белла, редактора программ теленовостей, и Лорелей «Лори» Белл, фельдшера. Её родители развелись, когда ей было два года, у неё есть две сводных сестры от второго брака её отца — Сара и Джоди.

В возрасте четырёх лет Белл заявила, что ей не нравится её первое имя, и хотела изменить его на «Смурфетта» по имени персонажа мультфильма «Смурфы», однако её мать убедила Кристен пользоваться средним именем Энн. Она использовала имя Энни до старших классов школы.

Белл окончила начальную школу Бартона в Хантингтон Вудс, где занималась пением и степом. Перед старшими классами родители Кристен решили перевести её в католическую школу Шрайн, города Роял Оук. Там она участвовала в театральных постановках и занималась в музыкальном кружке. Затем девушка поступила в престижную школу искусств Тиш при университете Нью-Йорка, где обучалась искусству музыкального театра.

Карьера 
До своей первой кинороли в фильме «Польская свадьба» Белл выступала в театральных и музыкальных постановках. В 2001 году состоялся её бродвейский дебют — она сыграла Бекки Тэтчер в постановке «Приключения Тома Сойера». После переезда в Лос-Анджелес она приняла участие в нескольких телевизионных шоу и исполняла небольшие роли в фильмах перед тем, как получить главную роль в телесериале «Вероника Марс». Сериал впервые демонстрировался с 22 сентября 2004 года по 22 мая 2007 года на каналах UPN и The CW Television Network.

В 2016 Белл снялась в комедийном фильме «Очень плохие мамочки», где актриса работала с Милой Кунис и Кэтрин Хан. После финансового успеха фильма было объявлено о создании продолжения «Очень плохие мамочки 2», в котором Кунис, Белл и Хан повторили свои роли. Премьера в России состоялась 7 декабря 2017 года.

Личная жизнь 
В конце 2007 года Белл начала встречаться с актёром Дэксом Шепардом. Они объявили о помолвке в январе 2010 года, но решили отложить свадьбу до тех пор, пока в Калифорнии не будут разрешены однополые браки. 26 июня 2013 года, после отмены третьей статьи в Законе о защите брака, Белл сделала Шепарду предложение в «Twitter», на которое тот ответил согласием. Они поженились 16 октября 2013 года в окружном офисе города Беверли-Хиллз. У супругов есть две дочери — Линкольн Белл Шепард (род. 28 марта 2013) и Дельта Белл Шепард (род. 19 декабря 2014).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Нью-Йоркского университета
Выпускники Школы искусств Тиш
Лауреаты премии «Спутник»
Лауреаты премии «Сатурн» лучшей телеактрисе
Киноактрисы США